Бургфрайхайт () был одним из старых районов Кёнигсберга (Пруссия).

История 
Бургфрайхайт простирался к северу от Кёнигсбергского замка по обе стороны от Замкового пруда и находился за пределами трёх градообразующих районов Кёнигсберга — Альтштадта, Лёбенихта и Кнайпхофа. Ближайшими, примыкавшими к району кварталами были Штайндамм на западе, Трагхайм на севере, Россгартен на северо-востоке, Ной-Зорге на востоке, Лёбенихт на юго-востоке и замок на юге.

Согласно историческим документам, в 1255 году, район был заселён достойными гражданами и ремесленниками в окрестностях замка Тевтонских рыцарей. Это был один из районов близ замка, который имел особые права. Во время тевтонской эпохи в районе были мельницы, суд, лазарет и две церкви. C 1500 года он был защищён городскими стенами. В эпоху Прусского герцогства он попал под юрисдикцию Бургграфа, проживавшего в замке.

Большинство приверженцев реформатства Кёнигсберга жили в Бургфрайхайте. Бургкирха была построена в 1690-х годах. Их дети посещали школу Бургшуле. В 1680 году или 1682 Фридрих Вильгельм I, Великий курфюрст, разрешил еврейским жителям города арендовать место для молитвы в отеле Эленбургершес хаус (позднее отель Немецкий дом) на Кервидерштрассе.

В 1701 году большинство протестантских жителей Бургфрайхайта обратилось к королю Фридриху I с просьбой поднять район до статуса предлагаемого четвёртого города, и назвать его — Фридрихштадт или Кёнигштадт. Они также попросили герб изображающий руку спускающуюся с небес, держащую корону, окружённую звездой и синим крестом. Изображения были взяты из ордена «Чёрного орла». Петиции бургерцев были побеждены оппозицией трёх других советов городов и взяткой в ​​200 дукатов Вартенберга.

Альтштадт, Лёбенихт, Кнайпхоф и их соответствующие пригороды были объединены в единый город Кёнигсберг в 1724 году. Однако замок Кёнигсберг и его пригороды, в том числе Бургфрайхайт, были включены в пределы нового города, но оставались под королевским, а не муниципальным контролем. И, наконец, 19 ноября 1808 года, Бургфрайхайт вошёл в состав города в эпоху прусских реформ. Узнав о реорганизации, король Фридрих Вильгельм III отказался от земель Бургфрайхайта 4 ноября 1809 года.

Бургфрайхайт сильно пострадал от англо-американских бомбардировок Кёнигсберга в 1944 году и битве под Кёнигсбергом в 1945 году. Здания, пережившие Вторую мировую войну, впоследствии были разрушены в 60-х годах 20 столетия.

Места 
Улицы и скверы в Бургфрайхайте включали:
 Мюнплатц, где находился монетный двор, и Мюнштрассе
 Юнкерштрассе, где обитали юнкера
 Театрештрассе
 Французишештрассе, ранее Бурггассе, где жили многие французские беженцы-гугеноты
 Бургкирхштрссе, на которой находилась Бургкирха
 Парадеплац и Кёнигсгартен
 Казерненгассе, ранее Шталленгассе
 Принцезенштрассе (позднее часть Кантштрассе), где проживали придворные дамы

Литература 
 Armstedt, Richard (1899). Geschichte der königl. Haupt- und Residenzstadt Königsberg in Preussen (in German). Stuttgart: Hobbing & Büchle.
 Bötticher, Adolf (1897). Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreußen (in German). Königsberg: Rautenberg. p. 395.
Frischbier, Hermann Karl (1883). Preussisches Wörterbuch: Ost- und westpreussische Provinzialismen in alphabetischer Folge, Volume 2 (in German). Berlin: Verlag von Th. Chr. Fr. Enslin. p. 555.
 Gause, Fritz (1965). Die Geschichte der Stadt Königsberg. Band I: Von der Gründung der Stadt bis zum letzten Kurfürsten (in German). Köln: Böhlau Verlag. p. 571.
 Gause, Fritz (1968). Die Geschichte der Stadt Königsberg. Band II: Von der Königskrönung bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs (in German). Köln: Böhlau Verlag. p. 761.
 Jähnig, Bernhart (1999). 75 Jahre Historische Kommission für Ost-und Westpreussische Landesforschung (in German). Lüneburg: Institut Nordostdeutsches Kulturwerk. p. 405.
 Jolowicz, Heimann (1867). Geschichte der Juden in Königsberg i. Pr: ein Beitrag zur Sittengeschichte des preussischen Stattes (in German). Posen: Verlag von Joseph Jolowicz. p. 210.
 Mühlpfordt, Herbert Meinhard (1972). Königsberg von A bis Z (in German). München: Aufstieg-Verlag. p. 168. ISBN 3-7612-0092-7.

Примечания 

Районы Кёнигсберга